XAU steht für:
 Flugplatz Saül (IATA-Code), Französisch-Guyana
 Feinunze, Kurzbezeichnung in der Norm ISO 4217 für den Preis einer Feinunze Gold (= 31,1034768 Gramm)
 Philadelphia Gold and Silver Index, ein Aktienindex der NASDAQ OMX PHLX (früher Philadelphia Stock Exchange)
 Authentisierungsprotokoll für das X Window System

xau steht für:
 Kauwera (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Kwerba-Zweigs der Tor-Kwerba-Sprachen in Indonesien

XAU